Sozialistische Arbeiterpartei ist der Name folgender Parteien:

 Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (1875) von 1875 bis 1890
 Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (1931) von 1931 bis 1945
 Sozialistische Arbeiterpartei (Schweiz) von 1980 bis 1991
 Sozialistische Arbeiterpartei (Österreich) von 1950 bis 1956
 Sozialistische Arbeiterpartei-Linke in Österreich, von 1920 bis 1921